Леонид Губанов:
 Губанов, Леонид Георгиевич (1946—1983) — русский поэт, художник-оформитель.
 Губанов, Леонид Иванович (1928—2004) — советский актёр, народный артист СССР.